4711 (merknaam), een merknaam van eau de cologne  
 4711 (getal), een getal
 NGC 4711, een sterrenstelsel
 4711 Foxtrot (schip, 1957), een voormalig Russische onderzeeboot